Савинский элеватор () — предприятие пищевой промышленности в посёлке городского типа Савинцы Балаклейского района Харьковской области.

История 
Предприятие было создано в 1977 году в результате объединения созданного в 1968 году на базе конторы "Заготзерно" хлебоприёмного пункта и построенного в 1977 году зернового элеватора.

После провозглашения независимости Украины элеватор перешёл в ведение министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла элеватор в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

После создания в августе 1996 года государственной акционерной компании "Хлеб Украины" элеватор стал дочерним предприятием ГАК "Хлеб Украины".

2005 год элеватор завершил с чистой прибылью 533 тыс. гривен.

По состоянию на 2008 год ёмкость элеватора составляла 153 тыс. тонн.

После создания 11 августа 2010 года Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины элеватор был включён в состав предприятий ГПЗКУ.

По состоянию на 2015 год, Савинский элеватор входил в число крупнейших хлебоприемных предприятий Украины.

Современное состояние 
Основными функциями предприятия являются хранение и переработка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя, семян рапса и семян подсолнечника). Элеватор официально сертифицирован в качестве зернохранилища, которое может использоваться в качестве одного из мест хранения зерна государственных продовольственных резервов Украины.

Емкость элеватора составляет 146,5 тыс. тонн (в том числе элеваторная - 144 тыс. тонн и складская - 2,5 тыс. тонн).

Примечания

Ссылки 
 страница предприятия в каталоге ведущих предприятий Украины на сайте Верховной Рады Украины

Предприятия Харьковской области
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины
Элеваторы